AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2012 — 5-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Барнстапле, Великобритания, с 29 октября по 4 ноября 2012 года.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Ромина Опранди (№ 58 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анника Бек выигрывает 6й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.
 Элени Данилиду уступает 1й финал в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Акгуль Аманмурадова выигрывает 1й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре федерации.
 Весна Долонц выигрывает 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Barnstaple
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Сайт британского тура 
 

Великобритания
Теннис
Октябрь 2012 года
Ноябрь 2012 года
2012